Скарлыгин — фамилия.

 Скарлыгин, Валерий Алексеевич (род. 1939) — советский футболист, вратарь.
 Скарлыгин, Геннадий Кузьмич (род. 1950) — русский поэт.